Пининг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Пининг, Адольф-Корнелиус (1910—1984) — немецкий офицер-подводник, капитан.
 Пининг, Карл (1867—1942) — немецкий виолончелист и дирижёр.
 Пининг, Теодор (1831—1906) — немецкий писатель.

Примечания